Knor ist der Familienname von:

 Daniela Knor (* 1972), deutsche Autorin
 Rudolf Knor (* 1944), österreichischer Schauspieler
 Vinzenz Knor (* 1956), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Knorr